De parallelreuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 26 februari 2010 op Cypress Mountain. Het goud werd gewonnen door Nicolien Sauerbreij.

Resultaten

Kwalificatie

Finaleronde 

Om de 5e tot en met 8e plaats

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Achtste finales
  Kwartfinales
  Halve finales
  Finales

Vrouwen parallelreuzenslalom